Крос (спорт) — змагання з подолання дистанції в легкій атлетиці, у вело- та мотоспорті.
 Крос (удар) — вид удару в боксі, кікбоксингу, тайському боксі та інших бойових мистецтвах.
 Крос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Крос — річка в Західній Африці.
 Крос-Ривер — федеральний штат у Нігерії, названий на честь річки.
 Крос (біологія) — результат контрольованого природного або штучного схрещування між двома організмами одного таксона (наприклад, міжпородний крос)

Див. також 
 Кросс (значення)